Иван Яворский:
 Яворский, Иван Афанасьевич (1912—1996) — советский и российский теплотехник, доктор наук.
 Яворский, Иван Иосифович (1901—1957) — украинский советский государственный деятель, председатель Дрогобычского облисполкома.
 Яворский, Иван Лаврович (1853—1920) — русский врач, географ и писатель, этнограф, антрополог, участник Туркестанских походов.